Ianca ist der Name folgender Orte in Rumänien:
Ianca, Stadt im Kreis Brăila
Ianca (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
Ianca (Bihor), Dorf im Kreis Bihor